John Stanley Marshall; slagwerker bij onder meer Soft Machine
 John Marshall; Amerikaans rechter en staatsman;
 John Marshall; zwemmer uit Australië (Olympische Spelen);
 John Marshall; Brits ontdekkingsreiziger (Grote Oceaan);
 John Marshall; Amerikaans zeiler (Olympische Spelen).
 John Marshall; Brits archeoloog, actief in India
 John Marshall (oceanograaf); Britse oceanograaf, winnaar van de Sverdrup Gold Medal Award
 John Marshall (muzikant), Amerikaans jazztrompettist